L75 bzw. L 75  steht für:
 HMS Eskimo (L75), ein Zerstörer der Tribal-Klasse der britischen Royal Navy
 Albatros L 75, ein einmotiges Kunstflugzeug aus den 1920er Jahren

L75